Steinen est une commune suisse du canton de Schwytz.
 Steinen est une commune allemande du land de Bade-Wurtemberg.
 Steinen est une commune allemande du land de Rhénanie-Palatinat.